Juričići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 109 stanovnika te 36 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 88 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji